Nasir al-Dîn:

aussi appelé Nasseredin Shah, shah de Perse (1831-1896)
Nasir ad-Din at-Tusi ()

Voir aussi 
An-Nasir